Böckler peut faire référence à : 
 Hans Böckler (1875-1951), syndicaliste allemand.
 prix Hans Böckler.
 Otto Böckler (1867-1932), écrivain et homme politique allemand.

  (1966-), érudite du judaïsme, professeure d'université et bibliothécaire britannique-allemande.
  (1930-), sociologue, avocat et écrivain guatémaltèque.
  (1617–1687), architecte et ingénieur allemand.
  (1949-), écrivain allemand.
 Teddy Böckler (1930-), numismate et philatéliste estonien.
  (1977-), joueur allemand de hockey sur glace.